Baza ładowania akumulatorów – zestaw urządzeń przeznaczonych do ładowania akumulatorów, ich konserwacji i napraw. Jest wyposażona w zespół spalinowo-elektryczny, tablice rozdzielcze, kable połączeniowe, urządzenia pomocnicze i kontrolne oraz narzędzia i materiały do konserwacji i napraw. Rozróżnia się bazy ładowania akumulatorów stacjonarne (w warunkach garnizonowych) i ruchome na samochodach przystosowanych do pracy w warunkach polowych.

Bibliografia 
 
Bazy wojskowe
Logistyka (wojsko)